Saga:
  — род прямокрылых насекомых из семейства настоящих кузнечиков и подсемейства Saginae.
 Saga — канадская группа (квинтет).
 Saga (род. 1975) — шведская певица.
  — серия японских научно-фантастических ролевых игр.
 «Сага» () — комикс, издаваемый Image Comics.

См. также 
 Сага (значения)